Chia eller Chía kan syfta på:

 Chia – en kransblommig växtart, se Mexikansk chiasalvia
 Chia (gudinna) – en gudinna i colombiansk mytologi

Geografi

Colombia 

 Chía, Colombia – kommun i Cundinamarca,

Spanien 

 Chía, Huesca, ort och kommun, Aragonien, Provincia de Huesca,